Saarukainen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Saarukainen (ö i Tornedalen), Lappland, 
 Saarukainen (ö i Tunturi-Lappi), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar